Ла Каридад има више значења:

 Ла Каридад (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каридад (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каридад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каридад (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Каридад (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Каридад, Фраксион Г (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Каридад (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Каридад (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику